Luís Eulálio de Bueno Vidigial (São Paulo, 4 de fevereiro de 1911—1995) foi um jurista brasileiro, professor catedrático na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, empresário e advogado.

Filho de Gastão Vidigal e Maria Amélia Bueno, fez o curso primário, no período de 1918 a 1922, no Ginásio de Nossa Senhora do Carmo, e de 1922 a 1928 cursou o Ginásio de Estado, da capital.

Em 1928 matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, recebendo o grau de bacharel em 1932. Foi então professor de Geografia e exerceu depois os cargos de inspetor do ensino secundário, secretário geral e consultor jurídico do Sindicato dos Bancos.

Em outubro de 1940 fez seu primeiro concurso para livre-docente de Direito Judiciário Civil (atual Direito Processual Civil) e, aprovado, recebeu o grau de doutor em Direito. Em agosto de 1953, participou de concurso para professor catedrático da mesma disciplina, sendo classificado em primeiro lugar.

No período de 1963 a 1966 foi diretor da Faculdade de Direito. Em março de 1973, foi-lhe conferido o título de professor emérito.

Em 15 de agosto de 1958, juntamente com Alfredo Buzaid, José Frederico Marques, Cândido Rangel Dinamarco,Galeno Lacerda e outros, fundou o Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil - IBDPC (hoje o Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP), onde foi secretário-geral.

Foi conselheiro da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto dos Advogados de São Paulo.

Após sua aposentadoria, aos 70 anos, passou a atuar principalmente como advogado e empresário, com especial enfoque no cargo de presidente da Cobrasma.

Principais Obras Publicadas 
 Possui vários artigos publicados na Revista da Faculdade de Direito, Revista dos Tribunais e Revista Forense.
 Da execução direta das obrigações de prestar declaração de vontade: dissertação para concurso à cadeira de direito judiciário civil da Faculdade de Direito da USP. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1940.
 Da ação rescisória dos julgados. São Paulo: Saraiva, 1948.
 Da imutabilidade dos julgados que concedem mandado de segurança: dissertação de concurso à cadeira de direito judiciário civil da Faculdade de Direito da USP. São Paulo: s.c.p., 1953.
 Do mandado de segurança. São Paulo: s.c.p., 1953.
 Existe direito de ação? Revista de Direito Processual Civil, São Paulo, v. 5, p. 7-12,1962.
 Direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965.
 Comentários ao Código de Processo Civil: vol.VI - arts. 485 a 495. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1976.

Ligações externas 
 
 
 
 

Mortos em 1995
Juristas do estado de São Paulo
Empresários do estado de São Paulo
Professores da Universidade de São Paulo
Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo